Fedde H. Reeskamp - architect en raadslid Fractie Reeskamp
 Gerard A. Reeskamp - apotheker en verzetsstrijder
 Jan H.E. Reeskamp - auteur